Дарко Мицевски (; ) — македонский футболист, полузащитник клуба «Вардар».

Клубная карьера 
Воспитанник юношеской команды «Вардар». Летом 2009 года перешел в сербский клуб «Севойно». На следующий год стал игроком ужицкой «Слободы». В начале 2011 года вернулся в Македонию, присоединившись к «Работничкам», однако через 2 года стал игроком «Тетекса», где закрепился в качестве основного игрока. Летом 2013 перешел в сербский клуб «ОФК», через два года вернулся в «Тетекс». 2016 год снова провел в Сербии, играя за «Нови Пазар».

В феврале 2017 года прибыли на просмотр в белорусский клуб «Минск», с которым вскоре подписал контракт. За столичный клуб в Высшей лиге дебютировал 1 апреля того же года в матче против брестского «Динамо». В ноябре 2017 года по истечении срока действия контракта покинул белорусский клуб.

В январе 2018 года присоединился к ливанскому клубу «Неджмех». В июле 2018 года вернулся в Македонию, став игроком «Вардара».

В 2021 году перешел в латвийский «РФШ».

В 2022 году снова вернулся в Македонию, став игроком «Вардара».

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Северной Македонии состоялся 14 октября 2020 года в матче Лиги Наций против сборной Грузии (1:1).

Достижения 
 Серебряный призёр Македонии: 2018/19
 Обладатель Кубка Македонии: 2012/13
 Серебряный призёр Ливана: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Севойно»
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Тетекс»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Нови-Пазар»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Аль-Неймех»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК РФШ